Pessoas
Millard Fillmore
Charles Fillmore

Localidades
Fillmore (Califórnia)
Fillmore (Missouri)
Fillmore (Indiana)
Fillmore (Illinois)
Fillmore (Utah)
Condado de Fillmore

Outros
Fillmore!

Desambiguação